Кубок Испании по футболу 1928/1929 — 27-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Эспаньол. Этот кубок стал первым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 8 декабря 1928 по 3 февраля 1929 года.

Участники 
Участвовали 32 команды — от Наварры, Балеарские и Канарских островов участвовали только чемпионы, от Каталонии, Центрального региона и Гипускоа — по 3 призёра, остальные были представлены 2 командами (чемпион и призёр).

 Арагон: Иберия СК, Патрия Арагон
 Астурия: Реал Овьедо, Спортинг Хихон
 Балеарские острова: Мальорка
 Канарские острова: Лас-Пальмас
 Кантабрия: Расинг, Химнастика
 Кастилья и Леон: Культураль Леонеса, Реал Вальядолид
 Каталония: Барселона, Европа, Эспаньол
 Экстремадура: Экстремено
 Галисия: Сельта Виго, Расинг Ферроль
 Гипускоа: Реал Унион, Реал-Сосьедад, Логроно
 Мурсия: Реал Мурсия, Эльче
 Наварра: Осасуна
 Центральный регион: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Расинг Мадрид
 Южный регион: Севилья, Реал Бетис
 Валенсия: Валенсия, Кастельон
 Бискайя: Атлетик Бильбао, Аренас Гетхо
 Алава: Депотртиво Алавес

Результаты матчей

1/16 финала 

|}
 Переигровки

|}

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1928/1929 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1928/1929 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1928 году
Спорт в Испании в 1929 году